

Toponymie 

 Ibiza (nom officiel en catalan Eivissa), île espagnole de l'archipel des Baléares, en mer Méditerranée.
 Conseil insulaire d'Ibiza, Consell Insular d'Eivissa, organe de gouvernement de l'île.
 Ibiza (nom officiel en catalan Eivissa), commune de la communauté autonome espagnole des îles Baléares, capitale de l’île d'Ibiza.
 Societat Esportiva Eivissa-Ibiza, club de football situé à Ibiza.

Autre 
 Seat Ibiza, voiture citadine, produite depuis 1984 par le constructeur automobile espagnol Seat.
 Ibiza, une station du métro de Madrid desservant la rue du même nom.

Culture 

 Ibiza, chanson du groupe de DJs Desaparecidos (2008).
 Ibiza, film de Bettina Oberli sorti en 2002.
 Ibiza, film de Alex Richanbach sorti en 2018.
 Ibiza, film de Arnaud Lemort sorti en 2019.